Secretaria Nacional de Segurança Pública — órgão público executivo federal brasileiro
 Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal — órgão público executivo distrital brasileiro
 Secretaria de Segurança Pública de São Paulo — órgão público executivo estadual brasileiro
 Secretaria da Segurança Pública da Bahia — órgão público executivo estadual brasileiro
 Secretaria de Segurança Pública do Amazonas — órgão público executivo estadual brasileiro

Ver também 
 SSP
 Secretaria de Estado